Hyslop ist der Familienname folgender Personen:
 Fiona Hyslop (* 1964), schottische Politikerin
 James Hyslop (1854–1920), US-amerikanischer Philosoph und Psychologe
 James Morton Hyslop (1908–1984), schottischer Mathematiker
 Jeff Hyslop (* 1951), kanadischer Tänzer und Schauspieler
 Kirk Hyslop (1889–?), kanadischer Architekt
 Rachel Maxwell-Hyslop (1914–2011), britische Archäologin
 Ricky Hyslop, kanadischer Violinist, Dirigent und Komponist
 Robin Maxwell-Hyslop (1931–2010), englischer Politiker
 Tommy Hyslop (1874–1936), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hislop